Maia, Maïa, parfois Maya ou même Maaia est un nom propre ou commun qui peut désigner :

Sciences et techniques 

 Maia, en biologie, est un crustacé décapode brachyure appelé vulgairement « araignée de mer ».
 Maïa, en ornithologie, est un petit oiseau passereau des îles de la Sonde du genre « munie ».
 Maïa, en astronomie, est une étoile dans l'amas des Pléiades.
 (66) Maïa, internationalement (66) Maja, un astéroïde de la ceinture principale.
 MAIA est un instrument spatial développé par le Jet Propulsion Laboratory pour déterminer les particules présentes dans l'air pollué.
 Maia, une équipe de recherche au sein du LORIA.
 Maia est un lanceur spatial léger français.

Prénom et patronyme 
 Maia ou Maïe ou Maïa ou Maya sont des prénoms féminins, qui ont une double étymologie : hébraïque signifiant « Aimée », dérivé de , fêté principalement le 15 août et accessoirement le 26 août ou latine signifiant « du mois de mai » et se référant à la déesse romaine païenne Maïa.
 Maïa ou Maia ou Maya sont aussi des patronymes. La « nourrice royale » du pharaon Toutânkhamon portait notamment ce nom.

Personnalités portant ce patronyme 

 Bruna Reis Maia (1995-), actrice brésilienne.
 Delmar Maia Gonçalves (1969-), écrivain mozambicain.
 Demian Maia (1977-), pratiquant brésilien de combat libre.
 Gaël Maïa (1984-), footballeur français.
 João Francisco Maia (1899-), footballeur portugais.
 Pierrick Maïa (1967-), joueur français de hockey sur glace.
 Salgueiro Maia (1944-1992), capitaine de l'armée portugaise qui eut un rôle prépondérant lors de la Révolution des Œillets.
 Tim Maia (1942-1998), auteur-compositeur-interprète brésilien.

Mythologie, religion 
 Maïa, une des sept Pléiades dans la mythologie grecque ;
 Maia, une des déesses romaines primitives (di indigetes), déesse de la fertilité et du printemps, liée au mois de mai.
 Maia est la forme orthographique souvent utilisée dans le sikhisme pour faire référence à la maya : l'illusion du monde.

Toponymie

Portugal 
 Maia, ville et municipalité située dans le district de Porto et la région Nord ;
 Maia, paroisse civile qui a donné son nom à la municipalité ci-dessus ;
 Maia, paroisse civile de la municipalité de Ribeira Grande, située sur l'île de São Miguel dans l'archipel et région autonome des Açores, abritant la seule plantation européenne de thé, Cha Gorréana ;
 Maia, paroisse civile de la municipalité de Vila do Conde, située dans le district de Porto et la région Nord ;

Russie 
 Maïa, en géographie physique, est un fleuve de Sibérie en Russie affluent de la Léna ;

Roumanie 
 Maia, une commune du județ de Ialomița.

Pseudonyme 
 Maía est le nom de scène de Mónica Andrea Vives Orozco (née en 1972), une chanteuse colombienne.

Fiction 
 Maia, un esprit divin secondaire inventé par J. R. R. Tolkien ;
 Maïa,  un film documentaire de Dominique Delouche, sorti en 2000.

Divers 

 MAIA, Méthode d’Action pour l’Intégration d’aide et de soin dans le champ de l’Autonomie.

Références

Voir aussi